Храм в честь Всех Святых — православный храм в Нефтеюганске. Построен в 2010 году. В 2012 году был освящён.

История 
26 июня 2007 года архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил краеугольный камень будущего храма.

16 октября 2010 года в день основания Нефтеюганска храм был открыт. Протоиерей Николай Матвийчук отслужил божественную литургию. На торжественном мероприятии присутствовали глава города Сергей Буров, депутаты и руководители различных организаций. После богослужения гости и прихожане приняли поздравления от протоиерея Николая с праздником, также он поблагодарил всех участвовавших в строительстве церкви. Многие руководители и работники организаций были награждены благодарственными письмами.

В 2012 году епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) освятил храм. После службы он наградил меценатов орденами, медалями и почётными грамотами. В свою очередь настоятель храма протоиерей Николай преподнёс в дар владыке картину с изображением храма Всех Святых. С 1 октября 2016 г. указом митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла (Фокина) настоятелем храма назначен иерей Михаил Мелешкин, духовник частного образовательного учреждения «Нефтеюганская православная гимназия», руководитель отдела религиозного образования и катехизации Нефтеюганского благочиния. С благословения правящего архиерея храм стал гимназическим.

Духовенство 
 Настоятель храма — иерей Александр Сысоев

Примечание

Ссылки 
 Рождение храма в день рождения города. Сибирская Православная газета.
 Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освятил храм в честь Всех святых в Нефтеюганске. Телерадиокомпания «Югра». 04.09.2012.

Нефтеюганск
Нефтеюганск
Религия в Ханты-Мансийском автономном округе
Храмы, построенные в 2010 году в России
2010-е годы в Ханты-Мансийском автономном округе
2010 год в Ханты-Мансийском автономном округе